Contracción se puede referir a:

 En anatomía, a la contracción muscular.
 En obstetricia y ginecología, a las contracciones uterinas del trabajo de parto, véase Dinámica uterina .
 En gramática, la contracción es cuando la pronunciación de dos palabras origina un término nuevo.(de + el)=del
 En abreviatura de palabras, la contracción suprime letras por el centro, permaneciendo el principio, el final y el signo de abreviación.  
 En economía, contracción económica es la reducción del crecimiento económico.
 En física y matemáticas:
dentro de la teoría de la Relatividad, a la contracción de Lorentz.
dentro del cálculo tensorial, a la operación de contracción de índices.
dentro de un espacio métrico, a una contracción o una función de un espacio métrico a sí mismo que acorta las distancias.
dentro de la teoría de grafos, una contracción es la sustitución de una arista por un vértice.